Andrzej Święcicki (1915–2011) – polski działacz katolicki, dowódca AK
 Bolesław Wit-Święcicki – polski dziennikarz
 Heliodor Święcicki – lekarz ginekolog i społecznik
 Jakub Święcicki – polski badacz stosunków międzynarodowych 
 Jędrzej Święcicki – polski pisarz
 Józef Święcicki – bydgoski architekt
 Józef Święcicki – powstaniec listopadowy
 Józef Marian Święcicki – polski publicysta katolicki
 Józef Święcicki – polski dziennikarz
 Julian Święcicki – polski pisarz i tłumacz z literatury hiszpańskiej, portugalskiej i francuskiej
 Ksawery Święcicki – oficer Wojska Polskiego
 Łukasz Święcicki – lekarz psychiatra
 Maciej Święcicki – profesor prawa pracy
 Marcin Święcicki – polski polityk i ekonomista
 Mateusz Święcicki – polski kompozytor i aranżer
 Mieczysław Święcicki – polski piosenkarz i aktor, artysta Piwnicy pod Baranami.
 Mikołaj Stanisław Święcicki – biskup kijowski, biskup poznański, pełnił funkcję interreksa w zastępstwie abpa gnieźnieńskiego Michała Stefana Radziejowskiego (pozbawionego jurysdykcji przez Klemensa XI)
 Stanisław Jacek Święcicki – biskup chełmski
 Wacław Święcicki – polski polityk socjalistyczny
 Święciccy – opis rodu

Polskie nazwiska